Георги (Гоце) Петров Радев е български дипломат от началото на ХХ век.

Биография 
Гоце Радев е роден в 1874 г. в големия западномакедонски град Битоля, тогава в Османската империя. Внук е на възрожденеца Димко Радев, известен като Димко паша и син на Петър Радев - един от водачите на българската битолска партия в борбата срещу Цариградската патриаршия и гъркоманите за църковна независимост и българска просвета. Брат му Александър Радев е виден български политик. Майка му е влахиня от Крушево.

Гоце Радев завършва гръцката гимназия в Битоля и право в Атинския университет през 1888 година. Работи като чиновник в българското външно министерство. Около 1904 година става началник на политическия отдел в министерството. В 1914 година е управляващ българската легация в Атина. 

В 1921 - 1922 е пълномощен министър в Швейцария, в 1922 - 1925 година в Италия и в 1923 - 1925 година в Испания със седалище в Рим. След това е Главен секретар на Министерството на външните работи и изповеданията от 1931 до 1935 година.

Умира в 1941 година.

Бележки 

Български дипломати от Македония
Родени в Битоля
Български юристи от Македония
Възпитаници на Атинския университет
Възпитаници на Битолската гръцка гимназия
Посланици на България в Гърция
Посланици на България в Италия